"Dosso" pode ser:
 Dosso, cidade do Níger
 Dosso (departamento), departamento do Níger
 Dosso (região), região do Níger
 Dosso del Liro, comuna italiana da Lombardia
 San Giovanni del Dosso, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos